Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji China Open 2013, poslední události kategorie Premier Mandatory v sezóně, nastoupilo šedesát hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek. Obhájkyní titulu byla běloruská světová dvojka Viktoria Azarenková, kterou v úvodním kole vyřadila Němka Andrea Petkovicová.

Semifinalistky z tokijského turnaje Toray Pan Pacific Open hraného v týdnu předcházejícím pekingské události – Petra Kvitová, Angelique Kerberová, Venus Williamsová a Caroline Wozniacká, obdržely volný los do druhého kola.

Soutěž ženské dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Američanka Serena Williamsová, která ve finále porazila osmou nasazenou Srbku Jelenu Jankovićovou po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně tak, po titulech z Miami a Madridu, triumfovala na třetí ze čtyř událostí druhé nejvyšší kategorie Premier Mandatory. Na žebříčku WTA si tím upevnila pozici světové jedničky. Celkově dosáhla na jubilejní desáté turnajové vítězství sezóny a 56. singlový titul kariéry.

Nasazení hráček 
  Serena Williamsová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Sloane Stephensová (3. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Sabine Lisická (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (1. kol

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Caroline Wozniacká
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Agnieszka Radwańská
| RD1-score3-1=79
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Angelique Kerberová
| RD1-score4-1=67
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Petra Kvitová
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Li Na
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=4

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Jelena Jankovićová
| RD1-score7-1=63
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=
| RD1-team8= Lucie Šafářová
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=4

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Agnieszka Radwańská
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=9
| RD2-team3= Petra Kvitová
| RD2-score3-1=79
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=1
| RD2-seed4=8
| RD2-team4= Jelena Jankovićová
| RD2-score4-1=67
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=8
| RD3-team2= Jelena Jankovićová
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3=
}}

horní polovina

1. sekce

Dolní polovina

3. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček 
  Eugenie Bouchardová (kvalifikována)
  Marina Erakovicová (2. kolo)
  Kimiko Dateová (2. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (2. kolo)
  Paula Ormaecheaová (1. kolo)
  Lesja Curenková (2. kolo)
  Karolína Plíšková (2. kolo)
  Caroline Garciaová (1. kolo
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Galina Voskobojevová (kvalifikována)
  Chanelle Scheepersová (kvalifikována)
  Polona Hercogová (kvalifikována)
  Lauren Davisová (kvalifikována)
  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová ''(1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Eugenie Bouchardová
  Galina Voskobojevová
  Misaki Doiová
  Polona Hercogová
  Sharon Fichmanová
  Chanelle Scheepersová
  Lauren Davisová
 ''' Sílvia Solerová Espinosová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2013